Робик:

 Робик (ZX Spectrum) — персональный (домашний) компьютер, производимый в СССР для образовательных нужд c 1989 по 1994 годы.
 Робик (язык программирования) — образовательный язык программирования для школьников 8-12 лет, основанный на русской лексике.
 Робик, Жан (1921—1980) — французский шоссейный велогонщик.